Di Cioccio è un cognome italiano che può riferirsi a:
Elena Di Cioccio attrice e conduttrice televisiva
Franz Di Cioccio musicista e giornalista
Paolo Di Cioccio oboista e compositore